Ре́бе () — шанобливе звертання до рабинів в ашкеназьких євреїв.

 Ребе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Ребе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена